Га́тчина-Пассажи́рская:
Гатчина-Пассажирская-Балтийская: (Балтийский вокзал в Гатчине)
Гатчина-Пассажирская-Варшавская: (Варшавский вокзал в Гатчине)